La Makrâlle est, dans le folklore propre à la Wallonie et aux Ardennes, une créature décrite, selon Pierre Dubois, comme un mélange d'elfe et de sorcière qui affectionne les sabbats, et se promène durant la nuit en lançant tous les maléfices possibles.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Sorcellerie

Bibliographie 
 : Source utilisée pour la rédaction de l'article
 p.142-143 

Créature du folklore ardennais
Créature maléfique
Créature nocturne